Попадийка е друго име на:

 блян, тревисто растение
 горчивката, вид риба
 невестулката, вид хищник